Nils Andersson kan syfta på:

Nils Andersson (barnboksförfattare) (född 1979)
Nils Andersson (folkmusikupptecknare) (1864–1921), folkmusikupptecknare och stadsnotarie i Lund
Nils Andersson (brottsling) (död 1853)
Nils Andersson (fotbollsspelare) (1887–1947)
Nils Andersson (fotbollsspelare född 1926) (född 1926), fotbollsspelare i Malmö FF
Nils Andersson (präst) (1930–2021), domprost i Luleå
Nils Andersson (ishockeyspelare) (född 1991), ishockeyspelare från Umeå
Nils Andersson (Lilliehöök) (1561–1618), riksråd
Nils "Nisse-Vitt" Andersson (1917–1971), bandyspelare
Nils Andersson (målare) (1817–1865)
Nils Andersson i Bävik (1818–1891), politiker
Nils Andersson (1845–1898),  politiker
Nils Andersson i Pettersborg (1847–1923), politiker
Nils Anderson i Lydde (1849–1936), politiker
Nils Andersson i Östersund (1891–1974), politiker
Nils Johan Andersson (1821–1880), botaniker
Nisse Andersson (född 1941), landslagstränare i fotboll